171 км, 171-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 171 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 716931.
 171 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 252948.
 171 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595819.
 171 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 607927.